Tombs bezeichnet:

 Tombs (Band), US-amerikanische Band

Tombs ist der Familienname von:

 Francis Leonard Tombs (1924–2020), britischer Industrieller, Politiker und Life Peer
 Robert Tombs, Professor für französische Geschichte in Cambridge